Kavanagh ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Kavanagh (* 1992), britischer Schauspieler und Sänger
 Brendan Kavanagh (* 1967), britischer Musiker und YouTuber

 Dale Kavanagh (* 1958), kanadische Gitarristin und Hochschullehrerin
 Dan Kavanagh, Pseudonym von Julian Barnes (* 1946), britischer Schriftsteller
 Edward Kavanagh (1795–1844), US-amerikanischer Politiker
 Ernest Kavanagh (1884–1916), irischer Karikaturist
 Fergus Kavanagh (* 1985), australischer Hockeyspieler
 Graham Kavanagh (* 1973), irischer Fußballspieler
 Herminie Templeton Kavanagh (1861–1933), englische Schriftstellerin
 James Kavanagh (1914–2002), irischer Geistlicher, Weihbischof in Dublin
 John Kavanagh (geb. vor 1970), irischer Schauspieler
 John Paul Kavanagh (* 1956), irischer Diplomat
 Julia Kavanagh (1824–1877), britische Schriftstellerin
 Julie Kavanagh (* 1952), britische Schriftstellerin
 Ken Kavanagh (1923–2019), australischer Motorradrennfahrer
 Laura Kavanagh (* 1982 oder 1983), US-amerikanische Leiterin des New York City Fire Department
 Liam Kavanagh (1935–2021), irischer Politiker (Irish Labour Party)
 Niamh Kavanagh (* 1968), irische Sängerin
 Pat Kavanagh (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 
 Paul Kavanagh, britischer Spezialeffektkünstler
 Ronnie Kavanagh (1931–2021), irischer Rugby-Union-Spieler
 Ryan Kavanagh (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Shauna Kavanagh (* 1992), irische Cricketspielerin
 Thomas Henry Kavanagh (1821–1882), britischer Kolonialbeamter

Siehe auch:

 Cavanagh
 Kavanaugh
 Cavanaugh